rewizja osobista – obszukanie osoby podejrzanej
 Rewizja osobista – polski film z 1972 w reżyserii  Andrzeja Kostenki i Witolda Leszczyńskiego
 Rewizja osobista – amerykański film z 2004 w reżyserii Sidneya Lumeta

Zobacz też 
 Rewizja